Перо́во — район (а также одноимённое внутригородское муниципальное образование города Москвы) в Восточном административном округе города Москвы, административная единица третьего уровня.

Район получил название в честь города Перово, существовавшего с 1925 г. по 1960 г. Расположен на востоке Москвы между железнодорожной линией «Москва — Рязань» (Казанская линия ) и шоссе Энтузиастов (Горьковское шоссе, федеральная автомобильная дорога  «Волга»). Нынешняя территория района представляет собой часть существовавшего ранее города Перово. В состав города также входили территории современных соседних районов: «Новогиреево» (участки бывшего дачного посёлка Ново-Гиреево), «Рязанский» (территория села Чухлинки), «Вешняки» (участки дачного посёлка, бывшего села Кусково и усадьба Шереметевых), «Нижегородский» (территория села Карачарово).

В настоящее время «Перово» — один из крупнейших районов Москвы. Его площадь — 973 га. Население —  чел. (). Также «Перово» является одним из спальных районов Москвы.  площадь жилищного фонда муниципального образования «Перово» составляет 2243,8 тысяч м². Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 20,2 м² в расчёте на одного жителя.

География

Географическое положение 
Район Перово расположен на востоке Москвы, в европейской части Российской Федерации. Территория Перова находится на левом берегу реки Москва в среднем её течении и расположена в границах Мещёрской низменности, соответственно, в границах Мещёрской физико-географической провинции (Подмосковная плоская зандровая равнина). В районе отсутствует резкая холмистость, однако, в центральной части территории района «Перово» (пространство между Зелёным проспектом и шоссе Энтузиастов) присутствует рельеф днища долины Перовского (Хлудовского) ручья.

Территория района имеет вытянутую форму, занимая местность между шоссе Энтузиастов и Горьковским направлением Московской железной дороги. В Перове протекает река Нищенка и Перовский ручей, заключённые в коллекторы, также расположены 5 водоёмов: два хозяйственных пруда, используемых в технических целях, Советский и Владимирские пруды, пруд на улице Коренная.

Геоморфология 
Местность, на которой расположено Перово, занимает низинные пространства, расположенные по левому берегу реки Москва. Низменная местность (высота над уровнем моря менее 100 м) занимает северо-восточную половину города Москва (от северо-запада до юго-востока). Данная низменность является западной частью Подмосковной Мещёры (части Мещёрской озёрно-ледниковой низменной равнины).

Геология 

Первые данные о геологическом строении территории современного района «Перово» были получены геологом, членом-корреспондентом Петербургской академии наук С. Н. Никитиным в 1896 г.; Геологическая карта окрестностей Москвы, составленная Никитиным, была опубликована в 1923 г. «картографическим заведением» А. А. Ильина (ранее — картографическая литография В. А. Полторацкого). По данным карты, территория современного Перова расположена на территории с моренными глинистыми отложениями и валунами, нижними валунными песками и современными отложениями рек, озёр и болот.

Бо́льшая часть территории района «Перово» расположена в пределах Волжского яруса верхнего отдела юрской системы. Промышленная зона № 22 расположена на территории Оксфордского яруса. Волжский ярус представлен песками с фосфоритами, песчаниками, ниже которых залегают слои глинистой алевриты (до 39 м), Оксфордский ярус под западной частью района «Перово» представлен глинами (до 20 м). Под ярусами юрской системы расположены ярусы каменноугольной системы (верхний, средний и нижний её отделы, представленные известняками), массивные ярусы девонской системы: верхний (залегает на глубинах от 100 до 600 м) и средний (от 600 до 800 м) отделы. Ниже расположен венд и рифей (занимающие пространство Подмосковной впадины Русской плиты ) верхнего протерозоя. В свою очередь, Русская плита является частью системы архея и протерозоя.

Сейсмология 

Территория Перово (как и ) расположена в границах Русской плиты, на северной границе (разломе кристаллического фундамента) зоны грабенообразной Подмосковной впадины. Глубина залегания фундамента Русской плиты под районом «Перово» — около 2 000 м. В пределах Московской синеклизы докембрийский складчатый фундамент залегает на глубине 1—2 км.

Гляциология 

Территория современного района «Перово» расположена на территории низменности и холмистых гряд, сложенных ледниковыми наносами. Территория района () входила в область древнего оледенения Европы, движение льда по которой было направлено с северо-запада (от восточных склонов Скандинавских гор) на юго-восток (южная часть Мещеры, Черноземье).

Гидрография 

На территории района «Перово» расположено 2 технических водоёма и 2 ландшафтных: два пожарных пруда на территории мазутного хозяйства ТЭЦ № 11 (расположенного в начале Перовской ул.), Советский (Перовский) и Владимирский пруды соответственно.

Советский пруд (Перовский) — один из старых водоёмов в Перово (выкопан около 1860 г.). Площадь пруда) составляет 0,7 га. Наименования водоёма связаны с названиями близлежащих улиц, располагавшихся ранее в юго-западной части города Перово, на территории нынешней улицы Лазо. Так, улица Лазо до 1967 г. именовалась Советской улицей.

Владимирский пруд — пруд в бассейне реки Нищенка. Назван по Владимирским улицам и Владимирскому посёлку, располагавшемуся вдоль Владимирского шоссе (ныне — ш. Энтузиастов). Прежние названия водоёма: пруд Хлудова (при даче Баулина).

Река Нищенка — река, бо́льшая часть длины которой заключена в коллекторы. По территории района «Перово» Нищенка протекает вдоль путей Малого кольца МЖД по территории завода «Нефтепродукт». Река выходит на поверхность вблизи парка «Перово-4» ст. Перово и далее заключена в непротяжённые коллекторы: под железнодорожными путями парка «Перово-4», под железнодорожными путями главного хода Казанского направления Московской железной дороги. Далее река Нищенка проходит в границах района «Лефортово».

Нищенка является одной из самых загрязнённых рек Москвы. В частности, отмечается превышение содержания в водах Нищенки нефтепродуктов, хлоридов и других химических соединений, используемых и получаемых в промышленности. Река используется для сплава снега, который убирается с прилегающих территорий.

Структура территории

Планировка 

На территории района «Перово» расположено 30 улиц. Основные улицы района: шоссе Энтузиастов, улица Плеханова, Зелёный проспект, 1-я Владимирская, Новогиреевская, Металлургов, Перовская улицы.

Район «Перово» имеет линейную планировку, по которой улицы расположены по направлению с севера на юг (от шоссе Энтузиастов, через Зелёный проспект, к Перовской и Кусковской улицам) и с запада на восток (шоссе Энтузиастов, Федеративный и Зелёный проспекты, Металлургов, Утренняя, Братская улицы, 2-й и 4-й проезды Перова Поля). Однако линейная планировка имеет отклонения от расположения основных улиц. Данное явление связано с исторической планировкой местности вокруг села (позже города) Перово. Так улица Лазо и улица Перовская (в западной части района «Перово») имеют линейную планировку, отклонённую от основной (Зелёный проспект, шоссе Энтузиастов) на 45°. Перовская улица пересекает в южной части района «Перово» Владимирские улицы под углом.

Планировка Перова сложилась к XX в. В посёлках Владимирский, Первомайский и деревне Олешино уже была развита линейная планировка. В южной части Перова улицы располагались под тем же углом (по отношению к Владимирской дороге), что и ныне улица Лазо.

Территория и границы 
Район «Перово» находится в пределах Восточного административного округа Москвы.

На севере район Перово граничит с районом «Соколиная Гора» по шоссе Энтузиастов на участке от Данга́уэровского путепровóда (на западе) до Четвёртого транспортного кольца (на востоке); с районом «Измайлово» по шоссе Энтузиастов на участке от Четвёртого транспортного кольца (на западе) до Терлецкого проезда (на востоке).

Восточная граница («Перово» — «Ивановское» и «Перово» — «Новогиреево») проходит в следующем порядке расположения улиц в муниципальном образовании «Перово» в направлении с севера на юг: Терлецкий проезд, улица Металлургов (участок рядом с Терлецким парком), 9-й проспект Новогиреева до перекрёстка с Зелёным проспектом.

Южная граница проходит по Зелёному проспекту до западного вестибюля станции «Перово» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена имени В. И. Ленина. Далее район «Перово» граничит с районом «Новогиреево» по 2-й Владимирской улице, Перовской (на участке от 2-й Владимирской улицы до здания Перовского ЗАГСа) и Коренной улице. Юго-восточная граница между Перовской и Коренной улицами , далее — совпадает с границей Перовского ПКиО.

Юго-западная часть района граничит с районом «Нижегородский» по участку Горьковской линии МЖД, западная часть — с районом «Лефортово» по Казанской линии МЖД (в частности, железнодорожная станция «Перово» и МЛРЗ).

Территориальное деление 

Территория района «Перово» включает в себя 27 территориальных единиц: 24 жилых микрорайона, 2 промышленные зоны (№ 22 «Соколиная гора» и № 54 «Прожектор») и 1 коттеджный посёлок (на Терлецком проезде).

В нижеприведённой таблице (расположена в скрытом блоке) приведены данные по каждому микрорайону района Перово.

Микрорайоны Перово:

Территория района «Перово» для корректной работы органов избирательных комиссий поделена на 35 участков (по состоянию на 2005 г.): с № 1110 (на территории микрорайона № 1 на ул. Аносова) по № 1145 (на территории микрорайонов № 30—31 на Зелёном пр-те). Для выборов 8 сентября 2013 г. территория района была поделена на 38 избирательных участков (с № 1150 по № 3680).

Почтовое деление 

В настоящее время территория района «Перово» поделена между 7 отделениями связи (отделениями «Почты России»): № 123, 141, 397, 398, 399, 401, 524. Индекс всех адресов района — 111ХХХ. Все почтовые отделения района принадлежат ММП-1.

Условные обозначения для карты слева: цифрами обозначены современные индексы, буквами — почтовые зоны, действовавшие с 1960-х по 1980-е гг.

Условные обозначения для карты справа: цифрами обозначены современные индексы. В цветовом кружке цифра указывает на номер .

Биогеография

Флора 

С точки зрения флористического районирования, территория района «Перово» расположена в пределах территории Циркумбореальной (Евросибирско-Канадская) области, которая в свою очередь находится в составе Голарктического царства и Бореалього подцарства. Область охватывает северную часть материков Евразии и Северной Америки (Канада).

Фауна 

Территория района «Перово» расположена в пределах Европейско-Обской подобласти Европейско-Сибирской области Палеарктического подцарства царства Арктогея. В Перове представителей фауны можно встретить как в жилом массиве, так и на озеленённых и парковых территориях, расположенных в пределах Перова. Среда обитания других представителей животного мира уже — лесные, парковые территории (за исключением одомашненных животных).

Орнитофауна 

На территории Перова обитают многочисленные виды птиц — представителей орнитофауны. На территории Терлецкого парка и на территориях, прилежащих к Дубраве (жилые и озеленённые массивы по восточной границе района «Перово») обитают огарь (), кряква (), свиязь (), хохлатая чернеть (), гоголь (), тетеревятник (), перепелятник (), чеглок (), камышница (), озёрная () и сизая чайка (), речная крачка (), сизый голубь (), чёрный стриж (, желна (), большой пёстрый () и малый пёстрый дятел (), белоспинный дятел (), воронок (), белая трясогузка (), обыкновенный жулан (), иволга (), скворец (), грач (), сорока (), галка (), серая ворона (), ворон (), речной сверчок (), садовая камышовка (), зелёная пересмешка (), славка-черноголовка (), садовая () и серая славка (), славка-мельничек (), пеночка-весничка (), пеночка-теньковка (), пеночка-трещотка (), зелёная пеночка (), мухоловка-пеструшка (), серая мухоловка (), зарянка (), соловей (), рябинник (), чёрный () и певчий дрозд (), ополовник (), пухляк (), лазоревка (), большая синица (), поползень (), обыкновенная пищуха (), домовый () и полевой воробей (), зяблик (), обыкновенная зеленушка (), чиж (), щегол (), обыкновенная чечётка (), обыкновенная чечевица (), снегирь (), дубонос (), обыкновенная овсянка (), камышовая овсянка ().

Вблизи Зелёного проспекта обитают деревенская ласточка (), свиристель (), обыкновенная горихвостка (), ополовник (), лазоревка () и другие. На территории 3, 4, 6 микрорайонов Перова и Перовского ПКиО обитают такие виды, как пустельга (), жёлтая трясогузка (), малая мухоловка () и другие.

Млекопитающие 
Большинство представителей класса млекопитающих () обитает в зелёных массивах (Измайловский природно-исторический парк, Кусковский лесопарк).

Климат 

В большинстве случаев преобладают западные ветра, за год роза ветров периодически изменяется. В январе ча́сты ветры юго-западного (20 % от общего числа наблюдений без штилей), южного (16 %) и юго-восточного (15 %) направлений, в апреле — южного (17 %), юго-западного (16 %) и западного (15 %) направлений, в июле направление ветра сменяется на северо-западное (до 22 %), западное (16 %) и северное (17 %), в октябре — юго-западное (21 %), западное (18 %) и северо-западное (17 %).

В 1976 г. на территории Перова было зафиксировано следующее распределение осадков по одному месяцу каждого сезона года: январь (зимний сезон) — 35 мм, апрель (весенний сезон) — 30-35 мм, июль (летний сезон) — 70-80 мм, октябрь (осенний сезон) — около 50 мм.

В среднем в пределах района «Перово» температура воздуха не опускается ниже −11C° (январь) и не поднимается выше +18C° (июль).

Экология 

Район «Перово» входит в список районов Москвы с неблагоприятной экологической обстановкой (наравне с районами «Соколиная Гора», «Преображенское» и другими, составляющими 41 % от всего состава Москвы).

В 1999 г. Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал данные, по которым экология района «Перово» оценивалась как неблагоприятная. Лаборатория «Московский регион» в апреле 2004 г. оценила экологическое состояние на среднем уровне (схожая оценка у других районов Москвы: «Арбат», «Хамовники», «Тверской», «Донской», «Печатники», «Рязанский», «Дорогомилово», «Останкинский» и др.). По оценке Экостандарта, в экологическом рейтинге районов Москвы «Перово» входит в группу районов с неблагоприятной обстановкой.

Атмосферное загрязнение 

В районе расположено две промзоны, на  расположена ТЭЦ-11, принадлежащая «Мосэнерго». По данным ГПБУ «Мосэкомониторинг» в 2008 г. тепловые энергетические станции произвели выброс 28073 т загрязняющих веществ в атмосферу. К 2012 г. количество выбросов увеличилось до 36 640,59 тонн. Исходя из приведённых данных, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы указывает на то, что основной причиной загрязнения атмосферы районов Москвы является деятельность ТЭЦ и РТС.

Помимо предприятий «Мосэнерго», Департамент к источникам выбросов загрязняющих веществ относит и предприятия «МОЭК» (в частности, ). По Москве за 2012 г. зафиксирован результат в 6337,6 тонн. В Перове в период программы проведения природоохранные мероприятий, направленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, была проведена замена поверхностей нагрева и конвектива котла на РТС «Перово», что дало последующий результат — снижение валовых выбросов на 5 %. С 2012 г. ТЭЦ-11 и РТС «Перово» передают данные Автоматизированных систем локального экологического мониторинга в информационно-аналитический центр Единой государственной системы экологического мониторинга города Москвы.

По данным Доклада Департамента от 2012 г. атмосфера района «Перово» находится под влиянием Кусковского завода консистентных смазок (юго-восточная часть — 15-й квартал Перова и Перовский ПКиО).

Шумовое загрязнение 

В Перове основными источниками шумового загрязнения являются объекты транспортной инфраструктуры: железнодорожный и автомобильный транспорт. В частности: Горьковское направление  (71-71 дБА), Казанское направление МЖД (71-71 дБА) и шоссе Энтузиастов (связано с проведением реконструкции, производимой с 2012 г.). В целях снижения шума от автотранспорта Департаментом была проведена замена существующих оконных и балконных блоков на шумозащитные блоки на фасадах зданий, обращённых к шоссе Энтузиастов.

Проблема акустического загрязнения в районе станции «Перово» в частности связана с круглосуточным функционированием бывшей станции «Москва-Сортировочная-Рязанская», ставшей позже парком «Перово-4» (сортировочные горки).

Почвенное загрязнение 

Промышленный район «Перово» входит в число районов с высокими показателями загрязнения почв химическими элементами. В почвах обнаружены серебро, медь, цинк, вольфрам, висмут, свинец, кадмий, олово. Содержание ртути в почве — на уровне 0,5—1 ПДК (0,5—1,2 мг/кг), цинка — 1—2 ПДК (110—440 мг/кг), меди — 1—2 ПДК (66—264 мг/кг), свинца — до уровня 1 ПДК (65—130 мг/кг).

Загрязнение почв района стойкими органическими загрязнителями: ПХБ — 0,02275 мг/кг; уровень ПХБ в районе ш. Энтузиастов превышен в 2 раза; загрязнение почв полиароматическими углеводородами — 2231 мкг/кг (точка мониторинга на шоссе Энтузиастов), 2643 мкг/кг (точка мониторинга на Зелёном проспекте), содержание пестицидов (ДДТ и его изомеров и метаболитов) — 64,79 мкг/кг.

Радиоактивное загрязнение 

В период с 1982 по 1992 гг. на территории района «Перово» было выявлено 5 локальных участков радиоактивного загрязнения с МЭДГИ в пределах 0,001—0,1 Р/ч, 3 локальных участка с МЭДГИ в пределах до 0,001 Р/ч.

Население 

По данным переписи населения 2002 г., официально в районе «Перово» было зарегистрировано 135 095 человек (среди которых 61 773 мужчины (45,726 %) и 73 322 женщины (54,274 %)). По состоянию на 1 сентября 2009 г. в Перове проживали 146,0 тысячи человек, из которых 16,23 тысячи человек — дети. По данным Мосгорстата, население муниципального образования «Перово» в 2011 г. изменилось следующим образом: прибыло 1129 человек, выбыло 358 человек и миграционный прирост составил 771 человек.

 Этнические группы
В Перове (по состоянию на 2010 г.) поселяются трудовые мигранты из Киргизии и Таджикистана.

Официальные символы 

С 12 декабря 2004 г. утверждённый флаг Перова является официальным символом муниципального образования «Перово».

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище в пропорциях 2:3. В центре флага на зелёном фоне изображены золотой охотничий рожок и белое перо. Их изображения не случайны: Перово ранее было охотничьем угодьем. Перо символизирует тетеревов, на которых и велась охота, а рожок — атрибут самих охотников.

Герб утверждён 10 июля 1997 г.

Герб представляет собой зелёный щит московской формы с перекрещенными золотым рожком и серебряным пером. Под щитом на золотой ленте надпись зелёными буквами: «ПЕРОВО». Серебряное перо символизирует название муниципального образования, произошедшее от имени села (а затем — и подмосковного города) Перово. По легенде (достоверность которой подтверждается именем ещё одной деревни, располагавшейся на территории муниципального образования — Тетеревники), название «Перово» произошло от некогда проводившейся в этих местах охоты на боровую дичь. Символом охоты выступает золотой рожок, а зелёное поле символизирует густые леса, некогда покрывавшие местность.

Происхождение названия 
Первые сведения об этой местности относятся к XVI в., когда здесь стояло село Тетеревники с церковью Успения Богородицы.

Топоним «Перово» свидетельствует об охотничьих и промысловых корнях этой местности. Здесь проживали великокняжеские тетеревники — охотники, обслуживавшие птичью охоту на тетеревов. Проходила в окрестностях Тетеревников царская охота. Поэтому на флаге и гербе района изображены серебряное перо и золотой охотничий рожок.

История 
Перово ведёт свою историю с возникновения известной с XIV века пустоши Перово, располагавшейся на месте современной Перовской улицы. Во 2-й половине XVII века возникает село Перово, и с 1678 года Перово значится уже не пустошью, а сельцом. В середине XIX века Перово становится дачным местом и в 1862 году получает статус дачного посёлка.

В XIX веке на территории современного района «Перово» — помимо сёл — располагались звериная травля, дачи Шмакова, Полякова, суконная фабрика (1818 г.). Травля была переведена с Тверского тракта на Владимирский в 1830-е годы, закрыта по распоряжению московского губернатора в 1860-х гг. Звериная травля в XIX в. представляла собой совокупность дворов-скотобоен, на которых производилось сдирание кожи с животных. Процесс убийства животных был публичным, собирал большое количество зрителей.

В 1925 г. был образован город Перово, объединивший территории посёлка Перово и села Пекуново, а в 1960 г. город Перово вошёл в состав Москвы; ещё до этого к Москве были присоединены посёлки Владимирский и Перово Поле.

Село Пекуново 

Село Пекуново располагалось в районе современного Федеративного проспекта (западная часть: от 1-й до 2-й Владимирских улиц). Точных данных о появлении села и его сноса нет. На топографической карте окружности Москвы 1818 года Пекуново обозначено квадратным в плане селом. Сельцо построено в виде правильного квадрата с площадью в центральной части. По состоянию на 1838 г. в селе Пекуново располагалось 12 дворов, к 1839 г. — 11 дворов. Через Пекуново проходила дорога из села Перово к Владимирской дороге, к даче Полякова (район современного перекрёстка шоссе Энтузиастов с 1-й Владимирской улицей) (с юга на север соответственно), дорога в Тетеревники и дорога между дачей Давыдова и селом Гиреево (с запада на восток соответственно).

Село Перово 
Село Перово возникло на месте упоминающейся ещё в XIV в. «пустоши Пирогово (Перово тож)». В XVI в. Пирогово, Бортное и Тетеревники — первое село в местности Перова — принадлежали служилому дворянину Никите Гавриловичу Спасителеву. В 1576 г. владения Спасителева переходят братьям Шокуровым: Михаилу и Роману. Возникшее во второй половине XVII века село Перово до 1732 г. было владением князей Голицыных, затем — загородной царской усадьбой (до 1753 г.), потом — обычным селом и (с 1862 г.) дачным посёлком.

Город Перово (1925—1960 гг.) 

В 1925 г. посёлок Перово становится городом; в 1930-е годы в состав г. Перово вошли город Кусково, дачные посёлки Новогиреево, Чухлинка и Плющево, а также село Карачарово. Территория, занимаемая городом Перово, не совпадала с территорией нынешнего района и занимала лишь южную его часть (а также бо́льшую часть района «Новогиреево»). В северной части современной территории района «Перово» располагался Владимирский посёлок, в 1930-е годы вошедший в состав Москвы. На плане Москвы 1952 года граница между Москвой и городом Перово показана по Ленинградской улице (ныне — Перовская улица), 1-й Владимирской улице и Пионерской улице (современная улица Металлургов); далее граница Москвы поворачивала на север и по Новогиреевскому шоссе (современная Новогиреевская улица) выходила к шоссе Энтузиастов.

В составе Москвы 

18 августа 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР была установлена новая граница Москвы, проходившая по строящейся в  Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Город Перово был включён в состав Москвы, и вся территория нынешнего района «Перово» оказалась в пределах городской черты.

Некоторое время район существовал как Перовский район (Москва).

В ходе административной реформы 1991 г. был создан муниципальный округ «Перово», в состав которого вошла часть территории существовавшего ранее города; остальная территория была поделена между муниципальными округами «Нижегородский», «Рязанский», «Вешняки» и «Новогиреево». В 1995 г. все муниципальные округа были преобразованы в одноимённые районы. Район «Перово» образован 5 июля 1995 г., внутригородское муниципальное образование «Перово» — 15 октября 2003 г.

Архитектура 

 
Архитектурный приоритет — жилая застройка района стандартными пятиэтажными, восьмиэтажными, девятиэтажными и прочими домами по серийным проектам (панельные жилые дома серий I-515, I-511, I-511/37, а также блочные жилые дома серий I-510, I-511 и другие). Вдоль 2-й Владимирской улицы характерны девятиэтажные одноподъездные блочные жилые дома серии II-18-01/09 (сооружённые во второй половине 60-х годов XX в.). В западной части Зелёного проспекта расположен сохранившийся до наших дней Немецкий городок. В 2001 г. на Новогиреевской улице возведён комплекс 3  жилых зданий серии И-02/98-НМ.

В 2011 г. в приложении «Старая Москва. Инвентаризация» к журналу «Проект Россия» были опубликованы некоторые здания, входящие в состав жилищного фонда Перова: жилые дома серий К-7 (панельный) и I-335 (панельный) на территории 23-го микрорайона Перова. Перечисленным зданиям дана нумерация 10.1 и 10.2 соответственно.

В настоящее время площадь жилищного фонда Перова составляет 2 243,8 тысячи м². Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда на одного жителя составляет 20,2 м². В период 2000-х годов на территории района велась комплексная реконструкция жилой застройки панельного пятиэтажного ветхого фонда. По состоянию на 2013 г. в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 № 454-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012—2016 гг.) «Жилище» в муниципальном образовании «Перово» сносу подлежит один жилой дом на улице Плющева.

Немецкий городок в Перове 
Немецкий городок в Перове (в Перово Поле) — сохранившийся архитектурно-парковый комплекс в Перове послевоенного периода (1945—1946 гг.), расположенный в бо́льшей части на Зелёном проспекте. В послевоенный период в Москве было возведено несколько архитектурных ансамблей малоэтажной жилой застройки: в Измайлове, Люблине, Тушине, Текстильщиках, Курьянове, Северном и других частях Москвы, а также вдоль Хорошёвского и Дмитровского шоссе. Архитекторами жилых комплексов в Перово Поле и Измайлове выступили М. В. Лисициан (1913—1998), А. В. Арефьев (1912—1979), Г. Малян. Главная цель проекта заключалась в строительстве недорогих многоквартирных домов для дальнейшей продажи квартир в них москвичам в короткие сроки. Всего было сооружено 33 корпуса, однако в настоящее время от сооружённых по проекту недорогих трёхэтажных жилых домов сохранились только два жилых строения по 1-й Владимирской улице. В 1952 г. на территории Немецкого городка располагалось 60 зданий постройки военнопленными из Германии, советскими заключёнными, вольнонаёмными строителями. Территориально комплекс Немецкого городка в Перове располагался между Зелёным проспектом, Ленинградской (ныне — Перовская улица), Октябрьской (участок современной 1-й Владимирской улицы от Зелёного проспекта до Перовской улицы) улицами и между Владимирской первой улицей, Зелёным проспектом, проездами (ныне — 3-й и 4-й проезды Перова Поля).

На территории Немецкого городка в Перове были сооружены несколько детских садов. До ныне сохранилось здание учреждения на 1-й Владимирской улице, дом 26б. Авторы проекта: член-корреспондент Академии архитектуры СССР А. В. Арефьев при участии архитектора К. Н. Малышевой. Ещё одно дошкольное учреждение располагалось в квартале между Зелёным проспектом и Перовской улицей. По сохранившимся фотографиям и планам известно, что детский сад на Зелёном проспекте был двухэтажным зданием с раздевальней, групповыми комнатами, кабинетом врача, кухней, сушилкой, верандой (на первом этаже) и музыкальным залом (на втором этаже). В интерьере комнат присутствовала художественная лепнина.

Немецкий городок территориально сократили при строительстве многоэтажных панельных домов типа П-30-1/12 в 8-м квартале района «Перово» в период с 1980 по 1997 гг.. Название жилой квартал получил по немецким военнопленным, участвовавшим вместе с советскими рабочими в строительстве «Немецкого городка».

Здания культурных, религиозных и общественных объектов 

 Храм иконы Божией Матери «Знамение» — храм, принадлежащий к Преображенскому благочинию Московской городской епархии Русский Православной церкви. Расположен на улице Лазо (). Церковь условно относят к направлению «голицынского барокко». Её прообразом считается перестроенный Нарышкиными собор Высокопетровского монастыря. По легенде, существующей с XVIII в., в 1742 г. в церкви была тайно обвенчана императрица Елизавета Петровна (1709—1761 (1762)) с певчим Алексеем Розумом (1709—1771). Сторонники легенды ссылаются на собственноручно вышитые Елизаветой «возду́хи», долгое время сохранявшиеся в знаменской церкви. Также в пользу этой легенды может свидетельствовать факт покупки Елизаветой села в 1743 г. и строительства в нём дворца, преподнесённого в дар Разумовскому. С 2000 г. церковь приписана к Храму Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском.

 Здание кинотеатра «Слава» сооружено на территории Владимирского посёлка по типовому проекту архитектора И. В. Жолтовского (1867—1959) в 1957 г. (шоссе Энтузиастов, д. 58 ()). По тому же проекту сооружены и некоторые другие кинотеатры Москвы: «Буревестник» (на Коровьем Валу) и «Победа» (на Абельмановской улице). Кинотеатр сгорел в 2007 г. В 2009 г. Мэрией Москвы был создан проект по реконструкции кинотеатра до 2014 г. По состоянию на 2014 год здание «Славы» находится в аварийном состоянии, реконструкция не начата.
 Здание дворца творчества детей и молодёжи «Восточный» (ранее — Дворец юных пионеров Перовского района) — комплекс сооружений на 1-й Владимирской улице, на территории 66-го квартала Владимирского посёлка (). Архитекторы: Ю. Н. Коновалов (род. 1935) и И. К. Чалов (род. 1945) (сооружён в период 1983—1987 гг.).
 Бывшее здание кинотеатра «Владивосток» расположено на улице Лазо, западнее границ Перовского ПКиО (). Кинотеатр был перестроен к сентябрю 2022 года в «Московский театр иллюзий».
 Здание Дома Культуры «Компрессор» (ранее — клуба «Пролетарий») — памятник архитектуры авангарда на территории района «Перово». Сооружён в 1927—1929 гг. по проекту архитектора В. М. Владимирова. Расположен в западной части Перова — шоссе Энтузиастов, 28 ().

 Здание фабрики — кухни — ресторана № 3 — утраченное архитектурное сооружение. Построено в 1935 г. для жилого городка при Прожекторном заводе им. Л. М. Кагановича. Архитекторы: В. Я. Мовчан, Н. С. Полюдов. Здание располагалось восточнее 1-й Владимирской улицы ().

Достопримечательности

Памятники 
В районе «Перово» расположено 9 памятников и 3 мемориальные доски. Все памятники муниципального образования «Перово» находятся под охраной Перовского отделения города Москвы Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Памятник «Металлурги» — установлен в 1970 г.; скульптор: Н. Львов
Памятник участникам Московского декабрьского вооруженного восстания 1905 года
Памятник погибшим в Великой Отечественной войне — на территории Вентиляторного завода
Памятник воинам-работникам завода «Салют»
Памятник воинам-работникам Прожекторного завода — монумент установлен в 1970 г.
Памятник О. В. Кошевому
Памятник членам ВКП(б) — установлен в 1927 г. членами ВКП(б) МЛРЗ.
Бюст В. И. Ленина
Памятник В. И. Ленину

Памятный знак на месте расстрела перовских железнодорожников в 1905 году
Памятная доска на улице Лазо
Мемориальная доска на школе № 443 — установлена в 1982 году.

На территории Перова расположено 2 памятника археологии: село Пекуново и село Перово (в том числе грунтовый могильник у церкви Знамения в селе Перово). Однако на территории района не найдены исторические артефакты (ближайшие места находок — Федеративный пр-т на территории района «Новогиреево», где найден каменный топор, и район платформы «Андроновка» на территории Нижегородского района, где найдены обработанные кремни).

Парки, скверы и общественные пространства 
На территории Перова расположен парк «Перовский» и несколько скверов.

ПКиО «Перовский» — единственный парк в границах района. Очертания будущего парка появились ещё в середине XVIII века на территории усадьбы Перово. Парк был разбит по проекту архитектора Франческо Расстрелли, он же спроектировал дворцовую усадьбу — деревянный дворец в стиле барокко. В нём останавливалась императрица Елизавета Петровна, когда приезжала на охоту в Измайловский лес. В 1753 году дворец был разобрали и использовали для восстановления другой императорской резиденции — Головинского дворца на Яузе. В XX веке село Перово получает славу одного из первых дачных поселков Подмосковья, а парк в 1938 году — статус парка культуры и отдыха Перовского вагоноремонтного завода. После вхождения района в состав Москвы в 1960-х годах, парк становится «районным». Официальной датой открытия считается 28 марта 1951 года. На территории парка расположены церковь Знамения, построенная в 1705 году, а также стадион «Локомотив-Перово». Площадь современного парка — 15,5 Га. В 2012—2014 годах он был комплексно благоустроен: на территории обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили детские и спортивные площадки, установили новые МАФы. Перовский парк находится в ведении объединённой редакции «Мосгорпарка».

Сквер у Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» (ул. 1-я Владимирская, д. 20) появился летом 2018 года (до этого времени на территории ничего не было). Площадь перед культурно-досуговым учреждением зонировали, оборудовали детские и спортивные площадки, места для тихого отдыха. Дорожки проложили заново и заасфальтировали. Центральным элементом зоны отдыха стал деревянный детский игровой комплекс в виде вигвама с разноуровневыми металлическими трубами-горками. Сквер у ДТиМ «Восточный» был благоустроен по результатам голосования жителей района на портале «Активный гражданин».

Сквер «Перовская слобода» — зелёная зона на территории 68-го микрорайона Владимирского поселка. Включает в себя сквер с сетью пешеходных дорожек, две детские игровые и спортивную площадки. Пространство было заложено в 1980-е годы и называлась «Детская слобода». Есть данные, что здесь 1985 году снимал фильм «Поездки на старом автомобиле» режиссёр Петр Фоменко. В 2019 году оно было благоустроено по программе создания комфортной городской среды «Мой район». С учётом пожеланий местных жителей на площадке обновили покрытие на площадках, на центральной дорожке уложили брусчатку, смонтировали новые игровые городки, установили новое спортивное оборудование и около полусотни новых фонарей, обустроили прогулочную зону под навесом.

Сквер у Владимирского пруда (также известен как Хлудовский пруд) — парковая территория у водоема, расположенная вблизи станции метро «Шоссе энтузиастов». Пруд искусственный, был выкопан и заполнен водой ещё в XVIII веке. Из-за нетипичной — длинной и продолговатой формы — получил народное название «огурец». Берега пруда забетонированы и оформлены травяными откосами. Есть ограждения, отделяющие воду от прогулочных асфальтовых дорожек. На пруду находится неиспользуемый причал (лодочная станция функционировал в 70-е года XX века). В 2018 году сквер вокруг пруда был частично обновлен: здесь установили бетонные антивандальные скамейки и парковые диваны, оборудовали спуски к воде, разбили цветники, велодорожку отметили специальной разметкой.

Социальная сфера

Образование 

В системе образования муниципального образования «Перово» 21 дошкольное образовательное учреждение, 17 средних образовательных учреждений, а также 2 гимназии.

На территории района «Перово» расположено 3 высших учебных заведения: МГГУ им. М. А. Шолохова, Институт театрального искусства им. Ершова и Московский институт управления. Кроме этого, в состав образовательной сферы муниципального образования «Перово» входят 3 колледжа: колледж архитектуры и менеджмента в строительстве №17, медицинский колледж № 3, экономико-технологический колледж № 22.

В таблице, расположенной ниже (в скрытом блоке), приведены начальные и средние образовательные учреждения Перова.

Здравоохранение 

В муниципальном образовании «Перово» расположено 2 поликлиники и фельдшерско-акушерский пункт; детская поликлиника (№ 17), 2 стоматологические поликлиники; 6 амбулаторно-поликлинических учреждений других типов. В районе находятся Московский клинический научно-практический центр (создан в июле 2013 года путём объединения Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии, клинической больницы № 60 и клиники женского здоровья), станция переливания крови, диспансеры (врачебно-физкультурный № 16 и противотуберкулёзный № 21).

Культура 

В Перове расположены 4 дома культуры (в том числе «ДК Прожектор»), два кинотеатра («Слава» и «Владивосток»); однако ни один из них не функционируют . В Перове работают Дворец творчества детей и молодёжи «Восточный» (на 1-й Владимирской улице) и досуговый центр «Россия» (на улице Лазо).

В муниципальном образовании открыты 2 музея: Музей истории войны в Афганистане и краеведческий музей «Перово и окрестности». Музей истории войны в Афганистане расположен в доме 12/1 на 1-й Владимирской улице; был открыт в 1993 г. по инициативе ветеранов афганской войны. Краеведческий музей открыт 27 декабря 2005 г. на базе библиотеки № 123. Основная составная часть музея: фотоматериалы и печатные издания по истории Перова.

На границе районов Перово и Новогиреево расположен музей Вадима Сидура, с 2018 года входящий в состав Московского музея современного искусства. Постоянная экспозиция музея состоит из работ скульптора и графика Вадима Сидура. Также в музее проходят временные выставки современного искусства, есть своя библиотека, коворкинг и книжный магазин.

В  на территории муниципального образования «Перово» расположено 5 публичных библиотек (в том числе 3 детские). Данные библиотеки приведены в нижеуказанной таблице (в скрытом блоке):

Спорт 

В Перове расположено 8 плавательных бассейнов и 2 стадиона («Локомотив-Перово» и «Авангард»), 35 муниципальных спортивных сооружений, одна  и культурно-спортивный клуб «Луч» (на 1-й Владимирской улице). Стадион «Авангард» открыт в 1954 г., «Локомотив» в Перовском парке — в 1940 г. Последний является домашним стадионом московского футбольного клуба «Локомотив-2». «Авангард» входит в состав спортивной базы МЧС. По состоянию на ноябрь 2012 года в Перове открыты 3 площадки для занятий воркаутом ().

Средства массовой информации

Печатные издания 
В районе «Перово» издаются газеты «Наше Перово», «Вести Перово», «Перово. События и люди», «Будущее Перово».

«Наше Перово» издаётся с 1999 г., учредителем газеты стал В. И. Грачёв — первый глава района «Перово». Выход: ежемесячно, тираж — до 45 тысяч экз. В 2008 г. был выпущен 100-й номер «Наше Перово».

Газета «Вести Перово» издаётся с 2003 г. Выходит 1 раз в месяц, тираж — до 45 тысяч экз. Основными целями и задачами газеты предполагаются информирование перовчан о событиях, происходящих на территории Перова и ВАО, демонстрация взаимодействия властей района с общественными организациями Перова. В 2005 г. «Вести-Перово» стала победителем окружного смотра «Информируем из первых рук» в номинации «Лучшая районная газета».

В районе Перово располагается редакция Российской газеты «НМГ» — одно из периодических изданий России для медработников. «НМГ» была основана и зарегистрирована в Мининформпечати РФ в декабре 1992 года, издаётся c 1993-го года.

Общество

Религия 

Бо́льшая часть жителей района «Перово» — прихожане Русской Православной (66 %) церкви и безрелигиозные (15 %). Также на территории Перова проживает население, исповедующие и другие вероисповедания: ислам (2 %), другие православные церкви (армянская апостольская, грузинская, сербская и другие), буддизм, католицизм, протестантизм, иудаизм и другие.

Перово расположено в пределах Преображенского благочиния Московской городской епархии Русский Православной церкви. На территории района расположена одна православная церковь — Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Перово.

Преступность 

Перово — один из криминальных районов Москвы. Уровень преступности в 2010 г. составил 1—2 тыс. преступлений

Власть

Управа 
Управа района «Перово» представляет собой территориальный орган исполнительной власти города Москвы, подведомственный Правительству Москвы.

В структуру управы района «Перово» входят: сектор по экономике, бухгалтерскому учёту и отчётности; служба по обеспечению режима секретности и мобилизационной подготовке; юридическая служба; сектор обеспечения работы с документами и обращениями заявителей в режиме «одного окна», а также непосредственные подчинённые главе управы муниципального образования: заместитель главы управы по вопросам строительства, землепользования, транспорта и связи; заместитель главы управы по вопросам экономики, потребительского рынка и услуг; заместитель главы управы по социальным вопросам.

В период с 2002 по 2009 года главой управы являлась Лариса Кузнецова.

После выхода Ларисы Кузнецовой на пенсию в 2009 году должность главы занял Всеволод Тимофеев.

После окончания полномочий Всеволода Тимофеева пост главы занял Роман Балдуев.

Пробыв год на должности главы Роман Балдуев был отстранён от должности и на смену ему пришёл Александр Довгопол.

В марте 2017 года Александр Довгопол был обвинён в мошенничестве в особо крупном размере и был незамедлительно отстранён от полномочий главы.

13 октября 2017 года Сергей Собянин назначил Дмитрия Плахих главой управы сроком на один год.

С 19 марта 2019 года и по сей день эту должность занимает Дмитрий Филиппов.

Муниципалитет 

В настоящее время главой муниципального образования является Андрей Тюрин.

Ранее Главой муниципального округа «Перово» г. Москвы являлся Алексей Космынин; главой администрации муниципального округа является Татьяна Васильевна Абрамова.

Структуру муниципалитета возглавляет глава муниципального округа «Перово»; также в структуру входят отдел бюджетного планирования, отдел по опеке, сектор по работе со служебной корреспонденцией и обращениями граждан. В подчинении отдела по опеки находятся две комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также отдел по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работ населением.

Муниципалитетом официально опубликованы данные о числе состоящих на учёте в отделе по опеке, попечительству и патронажу муниципалитета района Перово: 103 недееспособных перовчанина, находящихся в разных категориях опеки муниципалитета.

Экономика

Магазины 
Розничные сети Москвы
Торговая инфраструктура в Перове развита относительно слабо. На территории района расположено 257 магазинов розничной торговли: 16 супермаркетов (в их числе «Billa», «Пятерочка», «Квартал» и др.), 14 специализированных продовольственных магазинов, 121  магазин, 62 минимаркета и др.;

На территории района расположены 24 аптеки. В Перово расположены магазины сетей «Связной», «Подружка», «Fix Price» и др.

По данным Службы Государственной статистики, магазины на территории муниципального образования Перово занимают площадь в 54466 м², а супермаркеты — 11640 м²; крупнейший из последних — Billa — расположен на Перовской ул.

Недвижимость

Цены на жильё 

В мае 2009 г. в рейтинге районов Москвы по цене жилья за 2009—2010 гг. район «Перово» занял 63-е место (по рейтингу РБК); он занимает 69-е место (по рейтингу Irn.ru). Средняя стоимость квартиры в районе «Перово» по состоянию на июль 2013 г. составляет 4 409$ за м².

По данным Инкома и портала Domania.ru средняя стоимость квартир в новых жилых домах в районе «Перово» составляет (тыс. руб./м²): 3-комнатные квартиры — 110, 2-комнатные квартиры — 124, однокомнатные квартиры — 130,5.

На вторичном рынке квартиры можно приобрести в диапазоне цен от 4 млн руб. (за 1-комнатную квартиру в недорогом квартале района) до 9 млн рублей (за трёхкомнатную квартиру)..

Аренда жилых помещений в районе «Перово» (усреднённые цены, тыс. руб./месяц): однокомнатная квартира — 23, 2-комнатная квартира — 30, 3-комнатная квартира — 35.

Промышленность 

На территории района «Перово» расположено 2 промышленные зоны: № 22 «Соколиная Гора», № 54 «Прожектор». Перово — один из промышленных центров Москвы. Ведущие промышленные предприятия района: Московский прожекторный завод (основан в 1932 г.), НПП «Салют» (основан в 1942 г.), один из старейших предприятий Москвы завод «Компрессор» (основан прусским предпринимателем А. К. Дангауэром () в 1869 г.), Московский локомотиворемонтный завод (Перовские вагонные мастерские основаны в 1901 г.), завод «Нефтепродукт». Промышленные предприятия в Перове основаны в конце XIX в. — 1-й половине XX в. Большее количество предприятий специализируется на машиностроении. Также на территории Перово расположены завод высоковольтной арматуры, «Мосуглесбыт», московский вентиляторный завод, «Стройконструкция-5», ЖБИ-21. После 90-х годов XX в. многие предприятия были расформированы, и их помещения отданы под аренду.

Транспорт 

В районе две станции метро («Перово» и «Шоссе Энтузиастов» Калининской линии Московского метрополитена), две станции Московского Центрального кольца — «Шоссе Энтузиастов и Андроновка».
По улицам района проходит 5 трамвайных и 24 автобусных маршрута. Данные приведены по состоянию на август 2020 года.

Автобусы 
По территории района «Перово» проходит 24 маршрута автобусов.

Троллейбусы 
На  в районе Перово троллейбусы не работают. Последним был маршрут троллейбуса № 30, который проходил по шоссе Энтузиастов, остальные — внутри района. Все маршруты троллейбусов, следовавших по улицам Перова, принадлежали Новокосинскому автобусно-троллейбусному парку. В 1959 г. открыт маршрут троллейбуса № 30 (проезд Энтузиастов — Перово поле); в 1963 г. он продлён до кинотеатра «Берёзка», а в 1975 г. — до «Выхино». 19 июня 2020 года троллейбус № 30 был заменён автобусом № т30. В 1965 г. от Андроньевской площади до круга на Перовской улице открыт маршрут троллейбуса № 53. В 1968 г. маршрут продлён к центру до Таганской площади, в 1970 г. — продлён до «Новогиреево». В 1988 г. произошло изменение в движении маршрута троллейбуса № 53: маршрут снят со Школьной улицы. 2 ноября 2019 года троллейбус № 53 был заменён автобусом № т53. В 1975 г. открыт маршрут троллейбуса № 68 (проезд Энтузиастов — Ивановское). 3 августа 2015 года троллейбус № 68 был отменён. В 1986 г. открыт маршрут троллейбуса № 77 (Ивановское — улица Плеханова), следующего по Зелёному проспекту, Молостовых и Саянской улицам. 1 июня 2020 года троллейбус № 77 был заменён автобусом № т77. В настоящее время по территории района проходит служебная линия для парковых рейсов маршрута № Т.

Трамваи 

В районе «Перово» в  действуют 4 трамвайных маршрута, проложенных по шоссе Энтузиастов и 3-й Владимирской улице. Трамвайные маршруты района «Перово» принадлежат Яузской трамвайной сети. Трамваи 8 и 24 принадлежали Октябрьскому депо; остальные 3 маршрута — имени Русакова. Трамвайная линия шоссе Энтузиастов — «Новогиреево» приобрела современные очертания в 1952 г. после завершения прокладки трамвайных путей на участке «Перово поле» (конечная остановка трамвая 2) — «Новогиреево». На линии шоссе Энтузиастов — «Новогиреево» до конца 1960-х гг. имелось 3 трамвайных круга: «Владимирский посёлок»(конечная трамваев 24 и 36), «Перово поле» (конечная остановка трамвая 2 и завершение линии до 1952 г.) и «Новогиреево» (конечная остановка трамвая 34). 13 июля 1966 г. открыта дополнительная линия для трамваев, следующих по маршрутам 2 и 37 до 52-го квартала Новогиреева. В 1970 г. конечную остановку переименовали в «Ул. Молостовых». 11 августа 1976 г. линия была закрыта. Линия закрыта в связи со строительством Московского метрополитена и дополнительной соединительной ветви к электродепо «Новогиреево» Московского метрополитена.

Метрополитен 

На территории района «Перово» расположены 2 станции на Калининской линии Московского метрополитена. На границе «Перово» и «Соколиной горы» — «Шоссе Энтузиастов», на границе Перова и Новогиреева на Зелёном пр-те — «Перово». С 10 сентября в западной части района работает станция МЦК «Андроновка».

«Шоссе Энтузиастов» — пятая станция Калининской линии, восточного участка Калининской линии. Расположена между станциями «Перово» и «Авиамоторная». Открыта 30 декабря 1979 г. в составе участка «Марксистская» — «Новогиреево»; названа по одноимённому шоссе, проходящим на поверхности над станцией. Является одной из глубоких станций Московского метрополитена. Архитекторы: Ю. В. Вдовин, В. А. Черемин (заслуженный архитектор РФ); инженеры-конструкторы: Е. С. Барский, И. Л. Жуков, Ю. З. Муромцев, Э. Чернякова.

«Перово» — шестая станция Калининской линии, восточного участка Калининской линии, Московского метрополитена. Расположена между станциями «Шоссе Энтузиастов» и «Новогиреево». Открыта 30 декабря 1979 г.; названа по бывшему городу, вошедшему в состав Москвы. Располагается под Зелёным проспектом между Второй (запад) и Третьей (восток) Владимирскими улицами. Архитекторы: Н. А. Алешина (1924—2012), В. С. Волович, Н. К. Самойлова (род. 1938), Р. П. Ткачёва; инженеры-конструкторы: Т. А. Жарова, Ю. З. Муромцев.

«Андроновка» — станция Московского центрального кольца. Располагается в северной части железнодорожной станции «Андроновка» МКЖД. Станция имеет наземную уличную пересадку на платформу «Андроновка», выходы к 2-й улице Энтузиастов (на запад), к 1-й Фрезерной улице (на восток). Открыта 10 сентября 2016 г.

Железнодорожный транспорт 

Пассажирский транспорт на железной дороге на территории района «Перово» работает эффективно, являясь альтернативой метрополитена (до открытия станции «Новокосино» Калининской линии Московского метрополитена железная дорога была одним из приоритетных видов транспорта для перевозки пассажиров из Москвы до Реутова и, соответственно, обратно). На территории района «Перово» расположены 3 действующие железнодорожные пассажирские станции, входящие в состав МЖД: «Авиамоторная», «Перово» и «Андроновка». Станция «Перово» — крупный грузовой и пассажирский железнодорожный узел: пересечение Казанской и Горьковской линии РЖД, связывающих столицу с другими регионами России.

Автомобильные дороги 
Основные транспортные магистрали — это Зелёный проспект, шоссе Энтузиастов, 1-я Владимирская и Плеханова улицы (по версии информационного портала Яндекс.Карты), а также Новогиреевская и Перовская улицы.

С 2013 г. в эксплуатацию введён восточный участок  (от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе; в настоящее время участок отошёл к ). Он свяжет две главные «вылетные» магистрали ВАО. Одновременно с возведением развязки (улица Уткина —  — шоссе Энтузиастов — Электродный проезд — Электродная улица) объявлена реконструкция шоссе Энтузиастов (от Садового кольца до МКАД). В проект реконструкции входит возведение 8 внеуличных переходов, реконструкция транспортного узла (пересечение Свободного проспекта, шоссе Энтузиастов и Б. Купавенского проезда), возведение узла шоссе Энтузиастов с , большая часть магистрали — реконструкция с устройством боковых проездов автотранспорта. С 2012 г. отменено строительство бокового проезда на участке от 1-й Владимирской до Новогиреевской улиц.

Развязка ЧТК и шоссе Энтузиастов войдет вместе с главной магистралью  в состав СВХ. Развязка в настоящее время включает в себя следующие составляющие:

 Съезд № 4 (стр.) — соединяет внешнюю сторону ЧТК и ш. Энтузиастов (направление в область);
 Въезд № 5 (стр.) — соединяет ш. Энтузиастов (направление в центр) и внутреннюю сторону ЧТК;
 Въезд № 7 (стр.) — соединяет ш. Энтузиастов (направление в центр) и внешнюю сторону ЧТК;
 Въезд № 8 — соединяет шоссе Энтузиастов (направление в область) и внешнюю сторону ЧТК;
 Съезд № 9 — вдоль ул. Уткина; соединяет внутреннюю сторону ЧТК с шоссе Энтузиастов (направление в центр);
 Эстакада главного хода над ш. Энтузиастов — сооружена над пересечением ш. Энтузиастов с ул. Уткина.

В 2014 г. в эксплуатацию вводятся 5 надземных и 1 подземный пешеходный переход через ш. Энтузиастов.

Велосипедное движение 

Велосипедное движение на территории «Перово» не развито; в восточной части Перовского ПКиО и в Измайловском парке проложены специальные велодорожки для активного отдыха, а также на территории района расположено несколько велопарковок. Однако актуальность велосипедного движения представляется низкой.

В июне 2014 г. Департамент транспорта города Москвы заявил о строительстве новых велостанций в центральной части города. Общее количество доведут до показателя в 150 велостанций. Ближайшей велостанцией к Перову и другим районам ВАО планируется велостанция у станции московского метрополитена «Курская».

Перово в произведениях литературы и искусства 
 Дмитрий Борисович Кедрин. «В Перово пришла подмосковная осень…» (1936 г.)
 Район Перово, в частности Владимирский пруд, неоднократно упоминается в литературных произведениях в качестве обозначения места действия, например в 10-й главе повести «Русский писатель не любит ваниль» московского писателя Андрея Гусева, а также у других авторов.

См. также 
 Перово (город)
 Районы Москвы

Примечания

Сноски

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
  — С. 54—55.

Ссылки 

 
 
 
 Муртазина Т. В.